hrabstwo Meade (ang. Meade County) w USA, w stanie Kansas
 hrabstwo Meade (ang. Meade County) w USA, w stanie Kentucky
 hrabstwo Meade (ang. Meade County) w USA, w stanie Dakota Południowa